Турский () — польская фамилия. Известные носители:

 Турский, Георгий Митрофанович (1870—1924) — русский лесовод, профессор, сын М. К. Турского.
 Турский, Збигнев (1908—1979) — польский композитор, дирижёр и педагог.
 Турский, Карл Рейнгольдович (1801—1884) — русский архитектор немецкого происхождения.
 Турский, Каспар-Михаил (ок. 1847—1926) — деятель русского и польского революционного движения, публицист.
 Турский, Митрофан Кузьмич (1840—1899) — русский лесовод, профессор.
 Турский, Олег Валерьевич (род. 1981) — украинский футболист.
 Григорий Турский - святой.

См. также 
 Турский ливр — одна из основных валют Франции (около 1230—1803 гг.).
 Туровский